

Plaats
 Remy (Frankrijk), gemeente in het Franse department Oise
 Rémy, gemeente in het Franse department Pas-de-Calais
 Remy (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten

Bedrijf
 Remy (bedrijf), een Belgisch bedrijf

Naam

Achternaam
 Loïc Rémy, een Franse voetballer
 Sébastien Rémy, een Luxemburgs voetballer 
 Eduard Remy, een Belgisch ondernemer

Voornaam
 Remy Bonjasky, een Surinaams-Nederlands kickbokser
 Rémy Belvaux, een Belgisch regisseur
 Rémy Di Grégorio, een Frans wielrenner
 Rémy Riou, een Franse voetbaldoelman
 Remy (artiest), artiestennaam van Remy Stroomer, musicus binnen elektronische muziek (Remy)
 Rémy Vancottem, een Belgisch geestelijke en hulpbisschop
 Rémy Vercoutre, een Frans voetballer

Overig
 de rat Remy, hoofdpersonage uit de animatiefilm Ratatouille
 Remi, het hoofdpersonage uit het boek Alleen op de wereld